Miejscowości w USA:
 Blair – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Washington
 Blair – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Jackson
 Blair – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau

Gminy w USA:
 Blair (ang. Blair Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clay
 Blair (ang. Blair Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Grand Traverse
 Blair (ang. Blair Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Blair

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Blair (ang. Blair County) – w stanie Pensylwania

Osoby o nazwisku Blair:
 Tony Blair
 Eric Blair